Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrij Medvedjev che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-7, 6-3, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Andre Agassi (quarti di finale)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Michael Stich (terzo turno)
 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Carlos Costa (terzo turno)
 Andrij Medvedjev (semifinali)
 Sergi Bruguera (finale)
 Karel Nováček (terzo turno)

 Andrij Medvedjev (Campione)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Magnus Larsson (primo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Jordi Arrese (terzo turno)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Nicklas Kulti (primo turno)
 Javier Sánchez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1993